

Argentine 
 Laguna Blanca, une localité du département de Libertad (province du Chaco) ;
 Laguna Blanca, une petite ville du département de Pilcomayo (province de Formosa) ;
 , une localité du département de Pilcaniyeu (province de Río Negro) ;
 la , un lac situé dans le département de Zapala (province de Neuquén) ;
 le parc national Laguna Blanca, une aire protégée située dans le département de Zapala (province de Neuquén) ;
 la réserve de biosphère Laguna Blanca, située entre les départements de Belén et d'Antofagasta de la Sierra (province de Catamarca) ;

Bolivie 
 Laguna Blanca, un lac salé situé dans la province de Sud Lípez (département de Potosí) ;

Bolivie-Chili 
 la , un petit lac endoréique situé à cheval sur le département de Potosí (Bolivie) et la région d'Antofagasta (Chili) ;

Chili 
 Laguna Blanca, une localité de la province de Magallanes (région de Magallanes et de l'Antarctique chilien) ;
 la , un lac situé dans la région de Magallanes ;

Chili-Pérou 
 la , un lac salé situé aux deux tiers dans le département de Tacna (Pérou) et pour un tiers dans la région d'Arica et Parinacota (Chili) ;

Paraguay 
 le , un site écologique et touristique situé dans le département de San Pedro.